Cal Cisteller (Castellcir), masia al Moianès
 Cal Cisteller (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 Cal Cisteller (Solsona), masia al Solsonès